Oratorio di Sant'Antonio di Padova – Acquarossa, Cantone Ticino, Svizzera
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – Caldana, provincia di Grosseto, Italia
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – Anzonico, frazione del comune di Faido nel distretto di Leventina, Svizzera
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – Lendinara, provincia di Rovigo, Italia
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – Siena, Italia
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – Soragna, provincia di Parma, Italia
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – Uzzano, provincia di Pistoia, Italia

Pagine correlate
Oratorio di Sant'Antonio di Padova